

Балеты 
Постановки, осуществлённые хореографом Иваном Вальберхом (1766—1819) в Большом театре Санкт-Петербурга. Многие свои спектакли, особенно в период 1812—1815 годов, Вальберх поставил в сотрудничестве с балетмейстером Огюстом — названия таких балетов отмечены знаком (*). Даты, указанные курсивом — первое упоминание спектакля; день премьеры точно не известен.

Цветом выделены возобновления (переделки) спектаклей других балетмейстеров (преимущественно — постановки балетов Джузеппе Канциани на музыку Карло Каноббио, а также постановки в Москве двух балетов Шарля Лепика и одного — Шевалье).

В начале 1808 года Вальберх был послан дирекцией в Москву налаживать репертуар московской балетной труппы к открытию Нового императорского театра. Здесь он в сжатые сроки осуществил постановки шести спектаклей, подготовив премьеры трёх собственных балетов и трёх балетов других хореографов (Канциани, Лепика и Шевалье). Эти работы Вальберха в списке выделены курсивом.

Танцы в спектаклях 
Хореография в оперных и драматических спектаклях, поставленных в Санкт-Петербурге. Знаком (*) помечены возобновления. Вероятно, кроме указанных в этом списке, Вальберхом также поставлены танцы к ряду переведённых им пьес. Оперные постановки выделены цветом.

Переводы 
Переводы драматических и оперных произведений, выполненные с французского языка. Вероятно, что Вальберхом также были поставлены танцы к ряду переведённых им пьес — названия таких спектаклей обозначены знаком (*). Оперные постановки выделены цветом.

Литература 
 

Списки:Театр Российской империи
Списки балетов
Списки опер
Списки пьес